Бобко́во — село в Рубцовском районе Алтайского края. Административный центр Бобковского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Алей в 27 км к северо-востоку от Рубцовска.

История 
Основано в 1840 г. В 1928 г. состояло из 381 хозяйств, основное население — русские. Центр Бобковского сельсовета Рубцовского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рубцовского района